Darnaud est un patronyme porté notamment par :

 Jacques Darnaud (1758-1830), général français du Premier Empire ;
 Jean Boniface Darnaud (1751-1826), général français de la révolution et de l’Empire ;
 Jean Firmin Darnaud (1796-1886), homme politique français ;
 Mathieu Darnaud (1975-), homme politique français.